Die Internationale Eishockey-Föderation veranstaltete im Jahre 1996 die 60. Eishockey-Weltmeisterschaften.

Turniere im Überblick 
Die 60. Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 1996 wurden in insgesamt vier Turnieren ausgespielt:
 A-Weltmeisterschaft: 21. April bis 5. Mai in Wien (Österreich)
 B-Weltmeisterschaft: 10. April bis 20. April in Eindhoven (Niederlande)
 C-Weltmeisterschaft: 22. März bis 31. März in Jesenice und Bled (Slowenien)
 D-Weltmeisterschaft: 25. März bis 31. März in Kaunas und Elektrėnai (Litauen)

Insgesamt nahmen 36 Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil sowie drei weitere an der Qualifikation zur D-Gruppe gescheiterte Teams.

Die 20. Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1996 (U20) fand an folgenden Orten statt:
 Junioren-A-Weltmeisterschaft: 26. Dezember 1995 bis 5. Januar 1996 in Boston (USA)
 Junioren-B-Weltmeisterschaft: 28. Dezember 1995 bis 4. Januar 1996 in Sosnowiec, Tychy (Polen)
 Junioren-C-Weltmeisterschaft: 30. Dezember 1995 bis 3. Januar 1996 in Jesenice, Bled, Kranj (Slowenien)
 Junioren-D-Weltmeisterschaft: 31. Dezember 1995 bis 4. Januar 1996 in Tallinn (Estland).

Insgesamt meldeten 30 Mannschaften für diese Junioren-WM. 

Eine Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde in diesem Jahr entgegen der bisherigen Serie (alle zwei Jahre) nicht ausgetragen.

Weltmeisterschaft
1996